Aleksandr Gorczakow (1764-1825), generał rosyjski
 Aleksandr Gorczakow (1798-1883), rosyjski polityk i kanclerz